Алексей Дмитриевич Фёдоров (; род. 27 сентября 1972, Могилёв) — белорусский шахматист, гроссмейстер (1995).

Четырёхкратный чемпион Белоруссии по шахматам (1993, 1995, 2005 и 2008).

В составе сборной Белоруссии участник 7-и Олимпиад (1994, 1998—2008) и 4-х командных чемпионатов Европы (1997—2003). Поделил 1—4 места в Аэрофлот Опене 2003 года.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты Белоруссии